Oreja de burro puede referirse al nombre vulgar de cualquiera de las siguientes plantas:
 Verbascum giganteum.
 Verbascum pulverulentum.